Budík může být:

 budík – hodinový přístroj určený k probouzení osob
 kuchyňský budík – hodinový přístroj určený ke spuštění alarmu po přednastaveném čase, lidově zvaný minutka

příjmení osob
 Jan Budík (1905–1984) – československý odbojář z doby 2. světové války
 Miloš Budík (1935–2023) – český fotograf
 Václav Budík (1809–1885) – český lékař a politik z jihovýchodní Moravy, zemský poslanec

Související články 
 budíček
 Budíkov
 Budíkov (rozcestník)